Amida — normalmente, compostos orgânicos com o radical -C(=O)NH2, mas também pode se referir a derivados de oxiácidos em que o grupo hidroxila -OH é substituído por um grupo amina -NH2 ou compostos inorgânicos do anião NH2-
Amitaba (Amida no Japão) — no budismo, um dos Cinco Budas da Meditação
Amidá — prece judaica
Diarbaquir — cidade turca cujo nome na Antiguidade e Idade Média foi Amida, Amid e Amed

Ver também 
Amido — composto químico orgânico